Prakasam (district) - district in India

 Vasiraju Prakasam - Indiaas journalist
 Jameela Prakasam - Indiaas politicus
 Tanguturi Prakasam Indiaas politicus
 D. M. Prakasam - Indiaas bisschop